

Втурек — село в гміні Острув-Велькопольський Островського повіту Великопольського воєводства
 Втурек — село в гміні Вільчин Конінського повіту Великопольського воєводства